Por plaza de Santa María pueden conocerse las siguientes:
la plaza de Santa María de la ciudad española de Jaén;
la plaza de Santa María de la ciudad española de Valladolid; y
la plaza de Santa María de la ciudad española de Vitoria.